Arps ist der Familienname folgender Personen: 

 Ludwig Arps (1907–1974), deutscher Wissenschaftler und Autor
 Theodor Arps (1884–1947), deutscher Marineoffizier und Richter am Reichskriegsgericht
 Wolfgang Arps (1926–2001), deutscher Schauspieler

Siehe auch Rudolf von Arps-Aubert (* 1894; † nach 1945), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter